André Mahé peut faire référence à :
 André Mahé ( - ), coureur cycliste français ;
 André Mahé ( - ), écrivain français aussi connu sous le pseudonyme d'Alain Sergent.